Stol je lahko:

 stol - kos pohištva, namenjen za sedenje

Gora 

 Stol - gora v Karavankah na meji z Avstrijo (2236 metrov)
 Stol, tudi Breginjski Stol - gora v predgorju Julijskih Alp (1673 metrov) v Breginjskem kotu in prečni gorski hrbet (Stolov greben, it. Gran Monte); najdaljši greben v Julijskih Alpah, na meji med Slovenijo in Italijo
 Stol - gora v Srbiji (1156 metrov)

Drugo 

 Stol - naselje v Srbiji
 Stol - slovensko pohištvena tovarna (STOL Kamnik, industrija pohištva, d.d.)
 STOL - kratica za Short Take-Off and Landing za letalo, ki lahko vzleta in pristaja na zelo kratkih stezah

Glej tudi 

 Katedra ali prestol, npr. škofovski (pre)stol
 stolnica
 prestolnica
 Stolac (razločitev)
 Stolni Beligrad